Дарлугдаха (V) — дева, игумения Килдарская, память 23 января, 1 февраля.

Святая Дарлугдаха (Darlugdach, Darlaugdach, Dardulacha, Derlugdach и Darulagdach) с младенчества была приёмной дочерью св. Бригиты. По преданию, будучи отроковицей, она воспылала страстью к некому мужчине и собиралась было оставить монастырь. Претерпевая великое боренье и будучи в молитве, она как-то ночью вплотную подвинула свои ноги к раскалённым углям; наутро святая Бригита обнаружила её обожжённые ступни.

Св. Дарлугдаха была второй игуменией в Килдаре после святой Бригиты. В 486 году она получила от Нехтона I, короля южных пиктов, земли в Абернети:

Святая Дарлугдаха молила Господа о кончине вместе со своей приёмной матерью. Простудившись, она отошла ко Господу ровно через год после кончины святой Бригиты. Они поминаются в один и тот же день.

Ссылки 
 Paul Wagner Pictish Warrior Ad 297—841
 Ware'' Ancient Irish Histories
 Jane Tibbetts Schulenburg Forgetful of their sex
 St Darlugdach

Святые Ирландии
Святые Шотландии
Католические святые